Daniel Heuer Fernandes (ur. 13 listopada 1992 w Bochum) – portugalski piłkarz niemieckiego pochodzenia występujący na pozycji bramkarza w niemieckim klubie Hamburger SV. Wychowanek VfL Bochum, w swojej karierze grał także w takich zespołach jak VfL Osnabrück oraz Paderborn 07. Były reprezentant Portugalii do lat 21.

Życie prywatne 
Fernandes urodził się w Bochum. Jego matka jest Niemką, zaś ojciec Portugalczykiem. Ma zarówno niemieckie, jak i portugalskie obywatelstwo.

Statystyki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Daniel Fernandes w bazie Fussballdaten.de 
 

Portugalscy piłkarze
Osoby pochodzenia niemieckiego
Piłkarze VfL Bochum
Piłkarze VfL Osnabrück
Piłkarze SC Paderborn 07
Piłkarze SV Darmstadt 98
Piłkarze Hamburger SV
Urodzeni w 1992
Ludzie urodzeni w Bochum
Uczestnicy Mistrzostw Europy U-21 w Piłce Nożnej 2015